self (psychologia)
 SELV – napięcie występujące w obwodzie bez uziemienia roboczego, zasilanym ze źródła napięcia bezpiecznego.
 self (programowanie obiektowe) – Słowo kluczowe w języku programowania Smalltalk oraz podobnych odnoszące się w niestatycznych metodach klasy do obiektu na rzecz którego dana metoda została wywołana. Zobacz: this (programowanie obiektowe).
 Self (język programowania)